O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1988-89 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 37ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno: o último colocado era rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1989-90 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1989

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1988 na Guatemala
1989 na Guatemala